Arthur Rostron – comandante marittimo e militare britannico
 Janine Rostron, nota come Planningtrock – musicista inglese
 Thurston Rostron – calciatore inglese